Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2013/2014 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург) 

* Матч 29-го тура «Зенит» — «Динамо» был остановлен на 87-й минуте при счёте 2:4 из-за выбежавших на поле фанатов «Зенита», один из которых ударил динамовца Владимира Граната. «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3, 1 млн рублей штрафа и 2 матча при пустых трибунах, а фанатский «Вираж» был закрыт на 5 матчей. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Локомотив (Москва)

Динамо (Москва) 

* Матч 29-го тура «Зенит» — «Динамо» был остановлен на 87-й минуте при счёте 2:4 из-за выбежавших на поле фанатов «Зенита», один из которых ударил динамовца Владимира Граната. «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3, 1 млн рублей штрафа и 2 матча при пустых трибунах, а фанатский «Вираж» был закрыт на 5 матчей. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Краснодар

Спартак (Москва)

Ростов (Ростов-на-Дону)

Кубань (Краснодар)

Рубин (Казань)

Амкар (Пермь)

Урал (Екатеринбург)

Терек (Грозный)

Томь (Томск) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.
** В матче 19-го тура с «Тереком» из-за отсутствия замен Владимир Рыков сменил в воротах удалённого на 90+1 минуте Петра Вашека и пропустил гол с пенальти на 90+3 минуте.

Крылья Советов (Самара) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Волга (Нижний Новгород)

Анжи (Махачкала)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2013/2014 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Переходные матчи

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014